Альфред Матье Жиар (; , Валансьен, Франция — , Орсе) — французский биолог.

Биография 
Родился Альфред Жиар 8 августа 1846 года в Валансьене. В 1878 года избран на должность профессора факультета естественных наук Лимского университета. Данную должность Альфред Жиар занимал до 1887 года. С 1887 по 1888 год занимал должность профессора в Высшей нормальной школы в Париже, а с 1888-по 1908 год занимал должность профессора в Высшей нормальной школе в Сорбонне.

Скоропостижно скончался в свой день рождения в 1908 году в Орсе в возрасте 62-х лет.

Научные работы 
Основные научные работы посвящены анатомии и эмбриологии морских беспозвоночных и паразитологии.
 Открыл и описал явление паразитарной кастрации, обусловленное обезвоживанием организма (ангидробиоз).
 Исследовал явление симбиоза, паразитизма.
 Проводил наблюдения над поведением животных.
 Один из первых пропагандистов эволюционного учения во Франции.

Членство в организациях 
 Член Парижской АН (1900).

Примечания

Литература 
 Биологи. Биографический справочник

Ссылки 
 

Биологи по алфавиту
Энтомологи Франции
Эмбриологи Франции
Паразитологи Франции
Члены Французской академии наук
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Члены Королевской академии наук и искусств Бельгии
Президенты Французской ассоциации содействия развитию науки